Kabale steht für:
 Kabale (Stadt), Stadt in Uganda
 Distrikt Kabale, Distrikt in Uganda
 Kabale, veraltet für Intrige

Siehe auch:
 Cabal (Begriffsklärung)